Чемпионат Владимирской области по футболу 2019 — чемпионат по футболу среди команд Владимирской области 2019-го года.

Чемпионский титул во второй раз подряд (и второй раз в своей истории) завоевал клуб «Строитель» Купреево. Серебряные медали завоевал ФК ВНИИЗЖ Владимир, бронзовые — «Гвардеец» Ковров. По итогам сезона «Вольгарь» (Вольгинский) заняв последнее 12 место, выбыл в Первенство Владимирской области (группа 2), а занявший предпоследнее место «Труд» Собинка принял участие в стыковых матчах за право выступления в Чемпионате Владимирской области (группа 1) в сезоне 2020. Проиграв по сумме двух встреч серебряному призёру Первенства Владимирской области (группа 2) «Металлургу» из Кольчугино, «Труд» покинул сильнейший дивизион области.

Схема 
В турнире принимают участие 12 команд. Турнир проходит в два круга. За победу начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. В случае равенства очков у двух или более команд места в таблице чемпионата определяются:
 по наибольшему количество побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой:
 число очков;
 разность забитых и пропущенных мячей;
 число забитых мячей;
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата;
 по наибольшему числу мячей во всех играх, забитых на поле соперника;
 в случае равенства всех этих показателей по жребию.

Клубы-участники 

* ПВО-2 - Первенство Владимирской области (группа 2) - второй дивизион в системе лиг Владимирской областной федерации футбола.

Итоговая таблица 

* ПВО-2 - Первенство Владимирской области (группа 2) - второй дивизион в системе лиг Владимирской областной федерации футбола.

Результаты матчей 
 •  •

Стыковые матчи 
По окончании сезона прошли стыковые матчи между командой «Труд» Собинка занявшей 11-е — предпоследнее место в Чемпионате Владимирской области (группа 1) и командой «Металлург» Кольчугино — занявшей второе место в Первенстве Владимирской области (группа 2) за право начать сезон 2020 года в элитном областном дивизионе. Победителем противостояния стал «Металлург» Кольчугино заработавший повышение в классе.

 Первый матч

 Ответный матч

Лауреаты сезона 
По итогам сезона Владимирской областной федерацией футбола лучшими в своих амплуа были признаны:

Лучший вратарь: Дмитрий Горбов («Грань» Гусь-Хрустальный)

Лучший защитник: Александр Туршаков («ВНИИЗЖ» Владимир)

Лучший полузащитник: Берик Тевосян («Строитель» Купреево)

Лучший нападающий: Александр Ерохин («Гвардеец» Ковров)

Лучший бомбардир: Алексей Царёв («Строитель» Купреево)

Лучший игрок: Алексей Филатов («Строитель» Купреево)

Лучший тренер: Иван Круглов («Строитель» Купреево)

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты игр

Ч
Региональные футбольные турниры России
Спорт в России в 2019 году
Футбол в России в 2019 году
2010-е годы во Владимирской области